Die Moncton Alpines waren ein kanadisches Eishockeyfranchise der American Hockey League aus Moncton, New Brunswick. Die Spielstätte der Alpines war das Moncton Coliseum.

Geschichte 
Im Jahr 1982 wurden die New Brunswick Hawks von den Edmonton Oilers aufgekauft und in Moncton Alpines umbenannt. Anschließend spielten sie als deren Farmteam zwei Jahre lang in der American Hockey League. In beiden Spielzeiten verpasste das Team jedoch die Playoffs um den Calder Cup. Sowohl in der Saison 1982/83, als auch in der Saison 1983/84 schloss man die reguläre Saison als Fünfter der Division North ab. Nach der Saison 1983/84 wurde das Team von den Calgary Flames gekauft und in Moncton Golden Flames umbenannt.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nach Overtime SOL = Niederlagen nach Shootout, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, PIM = Strafminuten

Team-Rekorde

Karriererekorde 
Spiele: 157  Joe McDonnell 
Tore: 54  Ray Cote
Assists: 99  Ray Cote 
Punkte: 153  Ray Cote
Strafminuten: 421  John Blum

Weblinks 
 The Internet Hockey Database - Statistik Moncton Alpines
 The Internet Hockey Database - Spielerliste Moncton Alpines

 
Eishockeyverein (American Hockey League)
Organisation (New Brunswick)
Gegründet 1982
Aufgelöst 1984
Ehemaliger Sportverein (Kanada)